La parola luminanza può avere alcuni significati:

la luminanza in fisica è una grandezza fotometrica che esprime la proiezione dell'intensità luminosa della sorgente luminosa su una superficie
la luminanza in elettronica è il segnale che nella televisione trasporta la componente di informazione per l'immagine in bianco e nero